Голубок Владислав Йосифович — білоруський драматург, прозаїк, режисер, актор, художник, народний артист Білорусі.
 Гаврило Голубок — кошовий отаман Війська Запорозького низового, ротмістр реєстрових козаків.

 Голубок — рід голубових, що містить 16 видів.